Бюїньї́-ле-Гама́ш, Бюїньї-ле-Ґамаш () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північний захід від Парижа, 55 км на захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 171 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 421,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бюїньї-ле-Гамаш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бюїньї-ле-Гамаш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма